Aryan Tsiutryn (), född 23 november 1994, är en rysk-belarusisk brottare som tävlar i fristil.

Karriär
Vid VM 2021 i Oslo tog Tsiutryn brons i 57 kg-klassen efter att han besegrat Süleyman Atlı i bronsmatchen.

Tävlingar

Källor
Aryan Tsiutryn på Internationella brottningsförbundets webbplats

Noter

Ryska brottare
Belarusiska brottare
Födda 1994
Levande personer
Män
Ryska idrottare under 2000-talet
Belarusiska idrottare under 2000-talet